Place d’Armes ist der Name folgender Plätze:

 Place d’Armes (Luxemburg)
 Place d’Armes (Metz)
 Place d’Armes (Montreal)
 Place d’Armes (Québec)
 Place d’Armes (Versailles)

Place d’Armes bezeichnet ferner:
 Place-d’Armes (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal

Siehe auch:
 Paradeplatz